Le terme Teves peut faire référence à :
 Teves, une chaîne de télévision vénézuélienne ;
 TeVeS, ou « gravité tenseur-vecteur-scalaire », une théorie relativiste de la gravitation.